Last Man Standing kan avse:

Last Man Standing (film), från 1996
Last Man Standing (musikalbum av E-Type), från 1998
Last Man Standing (musikalbum av Jerry Lee Lewis), från 2006
Last Man Standing (musikalbum av Willie Nelson), från 2018